Gravel and Tar Classic 2021 var den 6. udgave af det newzealandske cykelløb Gravel and Tar Classic. Det godt 133 km lange linjeløb blev kørt i regionen Manawatu-Wanganui den 23. januar 2021 med start på Manchester Square i Feilding, og sluttede ved Memorial Park i Palmerston North. Rytterne skulle undervejs igennem seks længere sektorer med grusvej. Løbet var en del af UCI Oceania Tour 2021.

Aaron Gate fra Black Spoke Pro Cycling Academy vandt løbet foran holdkammerat Luke Mudgway. To minutter efter kom Ryan Christensen ind på tredjepladsen.

Resultater

Se også 
 Gravel and Tar La Femme 2021

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
Cykelløb i 2021